Chen Rong (schilder)
 Chen Rong (atleet)